Superliga Série A 2017-2018 – torneo di pallavolo femminile
 Superliga Série A 2017-2018 – torneo di pallavolo maschile